Il doppio  del Recife Open Internacional de Tenis 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Guido Andreozzi e Marcel Felder hanno battuto in finale Rodrigo Grilli e André Miele 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Rodrigo Grilli /  André Miele (finale)
  Guido Andreozzi /  Marcel Felder (campioni)

  Guilherme Clezar /  André Ghem (primo turno)
  Leonardo Kirche /  Diego Matos (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Recife Open Internacional de Tenis 2011